Borovo este numele următoarelor comune:
 Comuna Borovo din regiunea Ruse, Bulgaria;
 Comuna Borovo din cantonul Vukovar-Srijem, Croația.